Krogh:
 Andreas (Jens) Krogh
 (Schack) August (Steenberg) Krogh
 Hanne Krogh
 Mogens Krogh
 o princípio de Krogh